

Nom commun 
Horo peut désigner :
 Horo, danse traditionnelle collective des Balkans ;
 Horo, vêtement de samouraï ;
 , ancienne langue du Tchad.

Nom de personne 

 Justin Horo (né en 1986), joueur de rugby à XIII néo-zélandais.

Autres 

 Hōrō musuko, un manga écrit et illustré par Takako Shimura. 

 Bannière d'Ejin Horo, subdivision administrative de la région autonome de Mongolie-Intérieure en Chine.

 Horo, un district de la région Oromia ;
 Horo Guduru, une ancienne subdivision de la province du Welega ;
 Horo Guduru Welega, une zone de la région Oromia.

 le lac Horo, un lac dans la région de Tombouctou.

Voir aussi